Sven-Olof Petersson kan syfta på

 Sven-Olof Petersson (musiker)
 Sven-Olof Petersson (diplomat)
 Sven-Olof Petersson (politiker)